Segerstedt ist Familienname folgender Personen:

 Albrecht Julius Segerstedt (1763–1815), schwedischer Arzt, Autor und Übersetzer
 Ingrid Segerstedt-Wiberg (1911–2010), schwedische Journalistin und Politikerin
 Martin Segerstedt (* 1930), schwedischer Politiker

Außerdem:
 Torgny Segerstedt-Medaille, seit 1988 von der Universität Uppsala an verdiente Wissenschaftler vergebene Auszeichnung